Miejscowości w USA:
 New Washington – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 New Washington – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
 New Washington – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield